W Polsce
 Kijowiec – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Kijowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie
 Kijowiec – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie
 Kijowiec – część wsi Górki w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Kijowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Kijowiec – gromada w powiecie bialskim
 Kijowiec – gromada w powiecie konińskim

 Miejscowości poza granicami Polski
 Kijowiec – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon mikołajowski
 Kijowiec – wieś na Białorusi, obwód miński, rejon wołożyński

Zobacz też 
 Kijowiec-Kolonia
 Kijowiec-Szyszynek